La stagione 2006 del Campionato mondiale Turismo è stata la terza edizione del campionato della FIA. È iniziata il 2 aprile e è terminata il 19 novembre dopo venti gare.
Il campionato piloti è stato vinto, per la seconda volta consecutiva, dall'inglese Andy Priaulx, quello costruttori dalla BMW e quello Indipendenti dall'olandese Tom Coronel

Piloti e team

Calendario
Ogni gara comprende due gare da 50 chilometri ognuna. La griglia di partenza della prima gara è determinata dalle qualifiche e quella della seconda dai risultati della prima gara con il rovesciamento dei primi otto.

Risultati

Classifiche finali

Piloti

Costruttori

Trofei Yokohama

Piloti

Team

Collegamenti esterni
 Sito ufficiale FIA World Touring Car Championship: Archivi
 
 
 
 

2006